Коагулация може да се отнася за:

 Коагулация (геология) – обединяването на малки диспергирани частици в по-големи агрегати.
 Коагулация (хематология) – кръвосъсирване.
 Коагулация (дисперсна система) – адхезия на частици в колоиден разтвор.